

Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ліньєроль () - муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Од

Ліньєроль — громада в кантоні Во